Фле́мминг По́ульсен (; 3 декабря 1966) — датский футболист, один из творцов триумфа сборной Дании на Евро 1992. Преждевременно завершил свою игровую карьеру после травмы в 1995 году. Восстановил карьеру на любительском уровне в 1998 году и выступал до 2004 года.

Карьера 
Поульсен начал играть в футбол в местном городке Виби (ныне район Орхуса), и позже перешел в датский топ-клуб «Орхус» в 1984 году. В 1985 году он был удостоен награды 1-го дивизиона Дании — «Открытие Года». Он уехал за границу в 1986 году, когда подписал контракт с испанским клубом «Реал Мадрид Кастилья», резервной команды европейского гранда, команды «Реал Мадрид». В то время как он играл в «Кастильи», он дебютировал в датской сборной в победном матче (5-0) с Грецией в 1988 году в отборочном турнире на Олимпийских играх.

Достижения 
 Чемпион Европы: 1992
 Чемпион Германии 1995
 Обладатель Кубка Голландии: 1990

Примечания

Ссылки 
 Профиль на in.com

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Футбольные тренеры Дании